Список и краткое описание эпизодов американского телесериала «Легенда об Искателе». В главных ролях: Крейг Хорнер, Бриджит Риган, Брюс Спенс, Табретт Бетелл. Сериал основан на содержании серии книг писателя Терри Гудкайнда «Меч Истины».

Показ телесериала осуществлялся с 1 ноября 2008 года по 22 мая 2010 года.

Всего сериал состоит из двух сезонов, которые включают 44 эпизода.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! style="padding: 0px 8px" colspan="2" rowspan= "2"| Сезон
! style="padding: 0px 8px" rowspan= "2"| Эпизоды
! colspan= "2"| Оригинальная дата показа
|-
! style="padding: 0px 8px"| Премьера сезона
! style="padding: 0px 8px"| Финал сезона
|-
|bgcolor="#923636"|
|1
|22
|1 ноября 2008
|23 мая 2009
|-
|bgcolor="#C8894A"|
|2
|22
|7 ноября 2009
|22 мая 2010
|}

Список серий

Сезон 1 (2008—2009) 
Ричард Сайфер узнаёт, что он — Искатель Истины, и его предназначение — уничтожить тирана Даркена Рала и освободить Срединные земли от его гнета. В этом ему помогают Исповедница Кэлен Амнелл — боевая подруга и будущая возлюбленная Ричарда, и Зеддикус Зул Зорандер, волшебник Первого Ранга, чья магия не раз спасает Ричарду жизнь.

Сезон 2 (2009—2010) 
Даркен Рал побеждён, но опасность не отступила. Новый противник Ричарда — могущественный Владетель подземного мира. У Владетеля есть и свои соратники — Сестры Тьмы. Они также будут мешать Ричарду. Чтобы победить его, Ричард вынужден объединиться с Даркеном Ралом, который, оказывается, был его братом, и искать помощи в Древнем мире, в храме Сестёр Света. К его команде присоединяется Морд-Сит Кара Мейсон, ранее служившая Даркену Ралу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Легенда об Искателе
Меч Истины